Ábel Péter (Szolnok, 1984. január 27. –) magyar labdarúgócsatár, a magyar strandlabdarúgó-válogatott tagja, részt vett a 2015. évi Európa játékokon is.

NB. I-es labdarúgó pályafutás 
A 2006/2007-es szezonban a Tatabánya csapatában két alkalommal lépett pályára

Források 
Ábel Péter  adatlapja a beachsoccer.com oldalon 
Ábel Péter adatlapja a foci-info.hu oldalon

1984-ben született személyek
Szolnokiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek